User Datagram Protocol
União Democrática Popular, antigo partido político português, hoje associação política.

Acrónimos
Desambiguação